Lost in Space (sèrie de televisió de 1965), sèrie de televisió estatunidenca de ciència-ficció, aventures i comèdia infantil que es va emetre del 1965 al 1968
 Lost in Space  o Perduts en l'espai , pel·lícula del 1998 basada en la sèrie original
 Lost in Space (sèrie de televisió de 2018), sèrie del 2018 de Netflix que és reboot de la sèrie original